Le terme Colombine peut faire référence à :

Hydronymes 
 la Colombine est une rivière française fort abondante qui coule dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté et baigne Vesoul. C'est un affluent du Durgeon en rive gauche, donc un sous-affluent du Rhône par la Saône ;
 la Colombine est un ruisseau qui coule dans le département de la Haute-Saône. C'est un affluent de la Morthe en rive gauche, donc un sous-affluent du Rhône par la Saône.

Patronymes 
 Colombine, un personnage de la commedia dell'arte ;
 Colombine, le plus connu des pseudonymes de la journaliste espagnole Carmen de Burgos (1867-1932).

Poésie 
 Colombine, le titre d'un poème de Paul Verlaine, mis en chanson par Georges Brassens ;

Cinéma 
 Colombine, un film allemand de 1920 ;
  Colombine, un téléfilm de Dominique Baron diffusé en 2019.
 Colombine, un film suisse de 2022 réalisé par Dominique Othenin-Girard

Autres 
 Colombine, le nom vernaculaire d'une quinzaine d'espèces d'oiseaux columbiformes d'Asie du sud-est et d'Océanie ;
 Tour de Colombine, tour monument historique dans la commune de Molèdes (Cantal) ;
 La colombine est la fiente du pigeon, et par extension, celle des volailles. Elle est nécessaire aux cultures de chanvre, du tabac, aux vergers, aux potagers et à la vigne.